Равноконечный (равносторонний) крест — геометрическая фигура. Один из основных типов графических крестов (другие три — Т-образный, латинский крест и косой крест). Самым популярным и простым его вариантом является Греческий крест, сложным — октаграмма (восьмилучевая звезда, крестострел).

Распространенный мотив в изобразительном искусстве, орнаментике.

Варианты

См. также 
 Трикветр | Шанырак | Нимб |
 Ковчег Дионисия | Панагия | Орден Святого апостола Андрея Первозванного
 Восемь | Восьмиконечная звезда | Четыре кратных гауссова числа .
 Тороидальная структура сверхспирализованной молекулы ДНК

Примечания 

Крест